Saussurella är ett släkte av insekter. Saussurella ingår i familjen torngräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Torngräshoppor
Saussurella